Incognito ist der Name von:
 Incognito (Band), einer Band
 Incognito (Album), eines Albums der Band Spyro Gyra
 Incognito (Film), eines US-amerikanischen Spielfilms von Regisseur John Badham von 1997
 Jorge Arias (Wrestler), früherer Ringname
 Richie Incognito (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Für weitere Bedeutungen siehe Inkognito